Dickson kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Gordon Campbell Dickson
 James J. Dickson

Robotskapade auktorsförkortningar